Министерство внутренних дел и культуры Бутана () — министерство Бутана, которое осуществляет надзор и правопорядок; гражданскую администрацию, иммиграционные услуги, выдачу гражданства и других соответствующих документов; предоставление услуг органами местного самоуправления, а также сохранение, развитие и защиту культуры и наследия Бутана.

История 
20 мая 1968 года на 28-й сессии Национальной ассамблеи был назначен первый министр внутренних дел Бутана. До 1999 года на эту должность министр назначался королём (Друк Гьялпо). В 1999 году в качестве важного шага на пути к демократизации король Джигме Сингье Вангчук отказался от своей роли в процессе принятия решений в кабинете. Шесть новых министров были избраны голосованием в Национальной ассамблее.

Структура 
 Бюро законности и порядка
 Департамент гражданской регистрации и переписи населения
 Департамент культуры и наследия
 Офис уполномоченного по переписи

Департамент иммиграции 

Департамент Иммиграции отвечает за иммиграцию и таможню. Он осуществляет политику, касающуюся виз, найма и инспекции иностранной рабочей силы, импорта товаров и обеспечения безопасности границ. Его должностным лицам предоставляются широкие полномочия и дискреционные полномочия в области охраны общественного и частного порядка как на границе, так и в Бутане.

Департамент местного самоуправления 

Департамент местного самоуправления косвенно участвует в правоохранительной деятельности, оказывая юридическую поддержку и консультативную помощь местным администрациям дзонгкхагов, дунгхагов, гевогов и муниципальным администрациям в арбитражных делах и спорах. Местные органы власти, со своей стороны, обладают регулирующими и нормотворческими полномочиями, включая налогообложение, которые могут применяться на местном уровне.

Список министров

См. также 
 Правительство Бутана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Национальный портал Бутана 

Государственное устройство Бутана
Бутан
Бутан
Тхимпху
Правительство Бутана
Культура Бутана